Személyek:
 Avram Iancu (1824–1872) román politikus, felkelővezér

Települések román neve Romániában:
 Ácsva (Avram Iancu), Arad megye 
 Avram Iancu, Botoșani megye 
 Felsővidra (Avram Iancu), Fehér megye
 Keményfok (Avram Iancu), Bihar megye
 Püspökpuszta (Avram Iancu), Arad megye